De Verbandsliga Hamburg 2000/01 was het 56ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. 

SC Concordia Hamburg werd kampioen en promoveerde net als de vicekampioen ASV Bergedorf naar de Oberliga. Altona 93 speelde nog tegen de derde van de Verbandsliga Schleswig-Holstein, FC Kilia Kiel, en kon hier niet van winnen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2000/01